Theba est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1969-2000), chanteur ténor d’opéra grec ;
 Iqbal Theba (1963-), acteur pakistano-américain.

Toponyme 

 Theba, census-designated place dans le Comté de Maricopa dans l’Arizona ;
 , census-designated place dans le Comté de Crenshaw dans l’Alabama ;

Faune 
 Theba, genre de mollusques gastéropodes de la famille des Helicidae ;
 , espèce de papillon de la famille des Lycaenidae présent aux Philippines.

Tribu 
 , communauté musulmane de pasteurs nomades vivant dans l'état du Gujarat en Inde et dans la province du Sind au Pakistan.

Divers 
 La theba ou bimah ou almemor, estrade où se lit la Torah et où est célébrée la liturgie dans la religion juive.